Mustin (Ratzeburg)
 Mustin (Mecklenburg)